Goodnight ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Goodnight (1836–1929), US-amerikanischer Viehzüchter
 Isaac Goodnight (1849–1901), US-amerikanischer Politiker
 James Goodnight (1943), US-amerikanischer Unternehmer

Goodnight ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Goodnight (Missouri)
 Goodnight (Texas)